Az RhB Ge 6/6 II sorozat egy svájci Bo'Bo'Bo' tengelyelrendezésű villamosmozdony-sorozat. Az RhB vasúttársaság üzemelteti. 1958-ban, majd 1965-ben gyártotta az SLM, a MFO és a BBC.

Mozdonyok

Irodalom
 Claude Jeanmaire: Rhätische Bahn: Stammnetz-Triebfahrzeuge. Archiv Nr. 219, Verlag Eisenbahn, Villingen 1995, 
 Wolfgang Finke, Hans Schweers: Die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn 1889-1998. Band 3: Lokomotiven, Triebwagen, Traktoren. Schweers+Wall, Köln 1998, 
 Rhätische Bahn (Hrsg.): Rhätische Bahn heute – morgen – gestern. Verlagsgemeinschaft (Desertina Verlag, Disentis; Verlag M&T-Helvetica, Chur; Terra Grischuna Verlag, Bottmingen) 1988,  (Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Bahn)

Svájci villamos mozdonyok
Rhätische Bahn